O torneio de simples masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em Pequim foi disputado entre 10 e 17 de agosto. O torneio realizou-se em quadras de piso duro do Centro de Tênis Olympic Green em melhor de três sets, com exceção da final que poderia ser em melhor de cinco sets.

Rafael Nadal, da Espanha, conquistou a medalha de ouro ao vencer na final o então medalhista de bronze em Atenas 2004, Fernando González, do Chile, por 3 sets a 0.

Calendário

Cabeças de chave 

<ol start="1">
  (quartas de final)
  (campeão, medalha de ouro)
  (semifinal, medalha de bronze)
  (segunda rodada)
  (primeira rodada)
  (primeira rodada)
  (terceira rodada)
  (semifinal, quarto lugar)

<ol start="10">
  (segunda rodada)
  (terceira rodada)
  (primeira rodada)
  (final, medalha de prata)
  (terceira rodada)
  (desistência)
  (terceira rodada)
  (primeira rodada)
  (terceira rodada)
|}

Cruzamentos 

 C = Convite da Comissão
 IP = Vaga pela ITF
 Alt = Alternativo

 ab = abandono
 w/o = desistência (W.O.)
|}

Finais

Chave 1

Chave 2

Chave 3

Chave 4

Ligações externas 
 Sorteio das chaves

Eventos do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008